Сборная Коста-Рики по футболу  участвовала на чемпионате мира 2014 в группе "D". В отличие от других чемпионатов мира, сборной наконец удалось пройти дальше 1/8 финала.

Отборочный турнир

Раунд 3

Матчи

Раунд 4

Матчи

Финальный турнир

Состав сборной 
Главный тренер -  Пауло Ванчопе

Групповой этап 

Сборная Коста-Рики попала в очень сложную группу с финалистами чемпионата Европы 2012 итальянцами, действующими чемпионами Южной Америки уругвайцами и родоначальниками футбола англичанами. Сборной отделялась роль аутсайдеров, но Коста-Рика сенсационно сумела обеспечить путёвку в плей-офф уже после второго тура. В первом матче она одержала волевую победу над Уругваем, во втором минимально обыграла Италию и в третьем, уже ничего не решавшем матче сыграла нулевую ничью с Англией.

Плей-офф

1/8 финала 
Сборная, ведя со счётом 1:0, в самой концовке из-за удаления пропустила, но выиграла в серии пенальти.

1/4 финала 
Сборная только по серии пенальти уступила Нидерландам.

Итог чемпионата и рекорд рейтинга ФИФА 
Выступление сборной было признано лучшим из всех, а главный тренер Пауло Ванчопе стал заслуженным тренером сборной Коста-Рики. После этого сборная поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА, а затем ещё на одну, тем самым превзойдя сборную США и став лучшей сборной конфедерации КОНКАКАФ.

Примечания 

Сборная Коста-Рики по футболу